Kloser ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Kloser (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Harald Kloser (* 1956), österreichischer Komponist